Beinroth heißen:

 Katrin Beinroth, deutsche Judoka
 Fritz Beinroth, deutscher Musikwissenschaftler